Татавин — топоним:

 Татавин — вилайет в Тунисе
 Татавин — город в Тунисе